Ми́тра:

 Митра — божество договора и солнца в иранской и армянской мифологии.
 Митра — ведийское божество, один из Адитьев.
 Митра — головной убор, часть облачения христианских священнослужителей.
  — индийская фамилия.

Внеземные объекты 
 Митра — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.
 (4486) Митра — околоземный астероид из группы аполлонов, который характеризуется очень вытянутой орбитой.

См. также 
 Митры — второе название семейства морских брюхоногих моллюсков из группы ценогастроподы.
  — фамилия.